Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — значение средней продолжительности предстоящей жизни, прогнозируемое в предположении, что уровни смертности населения во всех возрастах в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году. ОПЖ является важнейшим интегральным демографическим показателем и используется применительно к ныне живущим поколениям (или какой-то части этих поколений). ОПЖ обозначает предполагаемое среднее количество лет предстоящей жизни человека, достигшего данного возраста, и является итоговым показателем таблицы смертности. Как правило, под «ожидаемой продолжительностью жизни» понимают ожидаемую продолжительность жизни при рождении, то есть в возрасте 0 лет. Применительно к умершим поколениям оперирование параметром ОПЖ лишено смысла, так как для таких поколений есть точные (не модельно-прогностические) данные по продолжительности жизни. В XXI веке в развитых странах типичное значение ожидаемой продолжительности жизни при рождении составляет приблизительно 78 лет для мужчин и 82 года для женщин. В России в 2021 году ОПЖ составляла 70,06 лет.

Математическое выражение 
Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) человека, имевшего возраст «ноль» на начало рассматриваемого года, рассчитывается по формуле

 .

Здесь  — вероятность дожития до конца года для человека возраста  на начало года. Она равна

 ,

где  — доля умерших до конца года из лиц возраста  на начало года (числа  содержит таблица смертности за данный год, публикуемая после его окончания). Суммирование реально ограничивается на  100—120.

По сути, ОПЖ (величина ) — это средний возраст смерти, прогнозируемый моделью, предполагающей, что показатели смертности (числа ) в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом году.

Точное, то есть не прогностическое, среднее значение продолжительности жизни (средний возраст смерти) может быть вычислено только для полностью умерших поколений. Соответственно, когда говорят о продолжительности жизни ныне живущих поколений, подразумевают ОПЖ, а при рассуждениях о давно минувших эпохах — реальную среднюю продолжительность жизни.

В общем случае  не совпадает со средним возрастом умерших в рассматриваемом году.

ОПЖ для лиц в возрасте  на начало рассматриваемого года находится аналогично, но суммирование в формуле производится не с нуля, а с :

 

Величина  — это прогнозируемый период дожития — среднее количество лет, проживаемых человеком после наступления возраста , например пенсионного. Как и применительно к , точное, не прогностическое, значение  может быть найдено только после ухода из жизни всего соответствующего поколения.

Эволюция продолжительности жизни

С древнейших времён до середины XX века 
По мнению ряда ученых, средняя продолжительность жизни неандертальцев составляла 22,9 года.

В конце эпохи неолита (около VIII—III тыс. до н. э.) средняя продолжительность жизни была чуть более 20 лет, по другим оценкам — 20-25 лет. В эпоху бронзы и железа (конец IV — начало I тыс. до н. э.) продолжительность жизни была до 30 лет.

Фактором, сильно снижавшим среднюю продолжительность жизни в те эпохи, являлась младенческая смертность (в то же время была очень высока рождаемость, составлявшая примерно 6 человек на семью).

Однако средняя продолжительность жизни увеличивалась с возрастом по мере взросления. Например, в таблице указана ожидаемая продолжительность жизни в Средневековой Британии — 30 лет. Мужчина-аристократ в тот же период, если дожил до возраста 21 года, мог рассчитывать прожить:
 1200—1300 годы: 45 лет (до возраста 66 лет);
 1300—1400 годы: 34 года (до возраста 55 лет) (продолжительность жизни уменьшилась из-за эпидемий чумы в этот период);
 1400—1500 годы: 48 лет (до возраста 69 лет);
 1500—1550 годы: 50 лет (до возраста 71 год).

То же самое касалось и простолюдинов. Пережить детство удавалось примерно 30—60 % новорождённых, после этого человек имел 50 % вероятность дожить до 50—55 лет и более. Поэтому низкая средняя продолжительность жизни в прошлом не означает, что люди массово умирали в 20—30 лет. Реально они жили примерно вдвое дольше этого срока. 

Детская смертность стала существенно снижаться только с 1920 годов, при этом средняя продолжительность жизни стала резко увеличиваться.

С середины XX века по настоящее время 
В 1950 году вероятность дожить до возраста 80—90 лет составила в среднем 15—16 % для женщин и 12 % для мужчин.

Начиная с 1970 года главную роль в увеличении продолжительности жизни стал играть прогресс поддержания жизни пожилых людей.

До 1990 года средняя продолжительность жизни самой высокой была в Европе, особенно в Скандинавии (на 20 лет выше, чем в России, и на 10 лет выше, чем в Великобритании).

После 1990 года по долгожительству лидирует Восточная Азия, в частности Япония, Гонконг и Сингапур. Самый высокий темп прироста средней продолжительности жизни — там же, самый низкий — в Восточной Европе и Средней Азии.

В 2002 году вероятность дожить до возраста 80—90 лет составила в среднем 37 % для женщин и 25 % для мужчин.

На рубеже XX—XXI веков и далее в развитых странах типичное значение ожидаемой продолжительности жизни при рождении составляет приблизительно 78 лет для мужчин и 82 года для женщин, с небольшими вариациями.

Для таких стран характерна очень низкая «преждевременная» смертность (детская смертность и смертность среди людей трудоспособного возраста). Например, во Франции 1999 года статистика смертности была такова, что вероятность не дожить до возраста 20 лет составляла всего лишь 1,2 % для мужчин и 0,75 % для женщин. До 55 лет не доживали 11,0 % и 4,7 % соответственно.

Для сравнения, в России в то же время вероятность не дожить до 55 лет для мужской части населения составляла 28,5 %.

Продолжительность жизни в России XX—XXI веков

Исторические тренды 

Средняя продолжительность жизни населения России в 1896—1897 годах составляла по данным Е. М. Андреева 29,43 года для мужчин и 31,69 года для женщин; по С. А. Новосельскому — 31,32 года для мужчин и 33,41 года для женщин. Средняя продолжительность жизни в России была ниже, чем во многих европейских странах, особенно скандинавских. Швеция и Норвегия опережали Россию по средней продолжительности жизни на 21 год для мужчин и на 22 года для женщин. Среди причин такой низкой средней продолжительности жизни был высокий уровень младенческой смертности в Российской империи: в 1901—1910 годах до одного года не доживало около 38—40 % детей.

В 1913 году смертность в Европейской части Российской империи составляла 27,5 промилле. При этом смертность в границах СССР в 1913 году составляла 30 промилле. В 1914 году в 50 европейских губерниях Российской Империи с населением 125 млн, общая смертность составила 3,2 млн человек (25,5 умерших на 1000). С учётом смертности на Кавказе, Сибири и Средней Азии, смертность в границах СССР 1939 года в России в 1913 году составляла 28,3. Для сравнения: в 1940 году в СССР при населении 193 млн, смертность составила 3,5 млн человек (18 умерших на 1000). Согласно исследованиям православного населения, в 1909—1910 годах средняя продолжительность жизни в Европейской России составляла 32 года. В 1926 году она достигла 42 лет.

Факторами роста продолжительности жизни в СССР в 1920-е — 1930-е годы стали создание бесплатной и общедоступной системы здравоохранения, многократное увеличение числа больничных учреждений и численности врачей (по сравнению с показателями 1913 года), развитие санитарно-противоэпидемического направления медицины, охрана материнства и детства и др. При этом если в 1926—1927 годах средняя продолжительность жизни достигла 43 лет, то в конце 1920-х — начале 1930-х годов она снизилась. Снижение было связано с переходом страны к форсированной социалистической модернизации экономики: в частности, в тот период проводилась коллективизация, в 1932—1933 годах был голод (по словам президента Дмитрия Медведева, сославшегося на данные Росстата, в 1932 году средняя продолжительность жизни в СССР составляла 35 лет). Затем продолжительность жизни в СССР вновь стала расти: по данным историка Я. Г. Риера, в 1938—1939 годах она составляла 47 лет.

В конце 1930-х годов и в послевоенном СССР рост продолжался благодаря повышению эффективности системы здравоохранения, а также распространению новых медицинских технологий и препаратов (в частности, антибиотиков). В результате к середине 1960-х годов продолжительность жизни в СССР достигла приблизительно 69—70 лет, было почти ликвидировано отставание от стран Запада по данному показателю.

После 1965 года продолжительность жизни стала несколько снижаться. Среди причин: рост потребления алкоголя и увеличение нитратно-нитритного фона существования человека (что было связано с курсом на химизацию сельского хозяйства, объявленным в 1957 году). В 1980-х годах смертность сократилась, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась. Улучшение демографической ситуации было связано с осуществлением в этом десятилетии Программы по снижению содержания нитратов в продуктах питания, а во второй половине 1980-х годов — также и с горбачёвской антиалкогольной кампанией.

Современное состояние 

Значительное увеличение смертности в 1990-е годы, а также снижение коэффициента суммарной рождаемости ниже уровня простого воспроизводства привело к долгосрочному сокращению численности населения впервые в российской истории, поэтому потери от сверхсмертности в 1990-е годы многие сравнивают с потерями во время Великой Отечественной войны.

 1985 — 69,26
 1986 — 70,13
 1987 — 70,13
 1988 — 69,9
 1989 — 69,57
 1990 — 69,20
 1991 — 69,01
 1992 — 67,89
 1993 — 65,14
 1994 — 63,98
 1995 — 64,64
 1996 — 65,89
 1997 — 66,64
 1998 — 67,02
 1999 — 65,93
 2000 — 65,27
 2001 — 65,29
 2002 — 64,82
 2003 — 65,07
 2004 —
 2005 — 65,30
 2006 — 66,80
 2007 —
 2008 —
 2009 —
 2010 — 66,70
 2011 —
 2012 — 66,60
 2013 — 71,14

В режиме депопуляции живут также многие страны, например, Германия, Италия, Болгария, Венгрия, Чехия, Швеция и ряд других. Отличием России от западноевропейских стран является структура смертности по причинам смерти. В России в несколько раз больше, чем в других развитых странах, смертность в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения и внешних причин — травм, алкогольных отравлений, убийств и самоубийств.

Почти во всех странах женщины живут дольше мужчин (в России — в среднем на 12 лет дольше). Среди мужчин больше распространен «рискованный» образ жизни — употребление алкоголя, курение, автомобильные происшествия. Мужчины также чаще заняты в профессиях, связанных с риском для жизни.

Одной из причин неблагоприятной демографической ситуации стало и то, что в 1990-е годы и в начале XXI века в России вновь стала увеличиваться нитратно-нитритная нагрузка на организм человека из-за избыточного внесения в почву азотных удобрений.

По данным ООН, с 2003 по 2008 годы ожидаемая продолжительность жизни в России при рождении постоянно увеличивалась (с 64,9 года в 2003 году до 65,4 года в 2008 году). По данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни в России на 2008 год составляла 67,9 года (61,8 у мужчин и 74,2 у женщин). По данным Всемирной книги фактов ЦРУ, этот показатель в России практически не изменялся в 2004—2011 годах (в 2004 году 66,39 года, а в 2011 — 66,29 года), однако в 2015 году он уже составляет 70,47 года: 64,7 для мужчин, 76,57 для женщин.

По данным Всемирного банка, продолжительность жизни в России в 2005 году составляла 65,47 года и к 2013 году выросла до 71,07 года. Ожидаемая продолжительность жизни в 55 лет для людей без инвалидности в России, согласно расчетам платформы «Если быть точным», на 2019 год составляла 18,5 лет.

В феврале 2010 года заместитель председателя правительства России Александр Жуков на совещании в Правительстве РФ по итогам реализации нацпроектов в 2009 году заявил, что в 2009 году продолжительность жизни увеличилась до 69 лет: «На протяжении уже нескольких лет продолжается рост средней продолжительности жизни в России, — отметил Жуков. — За 2009 год этот показатель вырос более чем на 1,2 года и составил в среднем и у мужчин, и у женщин более 69 лет» По его словам, увеличение продолжительности жизни является успехом приоритетных национальных проектов: «Итоги реализации национальных проектов в 2009 году можно назвать достаточно успешными… Это следует из тех показателей, которые были достигнуты, по ряду направлений мы имеем достаточно высокие результаты». По мнению Жукова, это, прежде всего, касается национального проекта «Здоровье» и демографической политики.

15 октября 2011 года президент России Дмитрий Медведев на встрече со своими сторонниками заявил, а 22 декабря 2011 года в послании президента Федеральному собранию повторил, что средняя продолжительность жизни в России составляет 69 лет, что, по его мнению, превышает все советские показатели, а продолжительность жизни женщин составляет 74 года. Министр здравоохранения и социального развития России Татьяна Голикова 1 ноября 2011 года со ссылкой на средний прогноз Росстата сообщила, что к 2020 году ожидаемая средняя продолжительность жизни в России составит 71,8 года, в том числе у женщин — 77,3 года, у мужчин — 66,2 года.

20 января 2012 года премьер-министр России Владимир Путин заявил, что средняя продолжительность жизни в России превысила 70 лет.

По оценке демографа Анатолия Вишневского, «повышение ожидаемой продолжительности жизни для обоих полов до 70 лет — результат достаточно скромный», а сравнение с европейскими показателями свидетельствует о неблагополучной ситуации со смертностью в России.

10 марта 2016 года глава Минздрава Вероника Скворцова сообщила, что продолжительность жизни россиян увеличилась до 71,2 года. В 2016 году Ингушетия стала единственным субъектом РФ, который по продолжительности жизни преодолел порог в 80 лет.

4 сентября 2019 года во время Восточного экономического форума Вероника Скворцова сообщила, что на июль 2019 года средняя продолжительность жизни в России составила 78,5 года для женщин и 68,5 года для мужчин. Ранее она сообщала об увеличении средней продолжительности жизни за 2018 год на 0,2 года для женщин и 0,3 года для мужчин. По словам Скворцовой, темп увеличения продолжительности жизни в России наибольший в мире.

Однако в 2020 и 2021 годах ОПЖ в РФ стала снижаться из-за пандемии Covid-19; в 2021 г. показатель составил 70,06 лет, то есть опустился почти до значений начала 2010-х.

В конце 2022 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в стране по итогам прошедших 12 месяцев составит 72,4 года, что на 2,4 года больше по сравнению с результатами предыдущего года. По его словам, ситуация изменилась в лучшую сторону из-за изменения подходов к лечению и принимаемым мерам профилактики заболеваний. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что показатели ОПЖ в Москве уже практически соответствуют целям поставленным на 2030 год. По итогам 11 месяцев ожидаемая продолжительность жизни в столице России достигла 77,9 года.

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни 
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (ОПЗЖ) — это вариация показателя ожидаемой продолжительности жизни. Данная вариация позволяет оценить качество жизни с точки зрения здоровья. Идея была предложена ещё в 1964 году.

Использование демографических таблиц смертности позволило разбить пространство дожития на 2 части: годы, проживаемые от определённого возраста без серьёзных нарушений здоровья или инвалидности; и годы, проживаемые с инвалидностью или при плохом состоянии здоровья. Таким образом можно рассчитать показатели ожидаемой продолжительности  и ожидаемой продолжительности жизни с плохим здоровьем. Полученный показатель ОПЗЖ используется в практике сравнительных исследований продолжительности и качества жизни. ВОЗ использует в своих рейтингах аналогичный показатель HALE.

См. также 

 Список стран по ожидаемой продолжительности жизни
 Продолжительность жизни в субъектах Российской Федерации
 Продолжительность жизни растений и животных
 Исследования долгожителей

Примечания

Ссылки 

 Словарь демографических терминов .
 Всемирная организация здравоохранения .
 Статистические данные и сервисы  по теме «Ожидаемая продолжительность жизни» на проекте WolframAlpha.
 Урланис Б. У. Рождаемость и продолжительность жизни в СССР. М.,1963. с. 103—104.
 А. Г. Вишневский. Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. Сб. статей. Под. ред. А. Г. Вишневского. М., «Статистика». 1977 .
 ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ В РОССИИ ЗА 100 ЛЕТ (1897—1997) 9 Б. Б. Прохоров.
 Соколов А. Б. Раньше было лучше. Мифы об эволюции человека. ScienceVideoLab.

Демографическая теория
Продолжительность жизни